Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-134 (1917) — недостроенная субмарина типа U-127, разделана в 1919—1920 годах
 UB-134

Вторая мировая война 
 U-134 (1941)